Contea di Worcester o Worcester County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti d'America:
 Contea di Worcester (Maryland)
 Contea di Worcester (Massachusetts)

Può riferirsi anche alla contea inglese di:
 Worcestershire